Мордехай Глазман (1966 г., Израиль) — раввин еврейского движения «Хабад Любавич» в Латвии.

Биография 
Мордехай Глазман родился в Израиле. Образование получил в Америке. Окончил Израильский религиозный университет. В 1992 году приехал в Ригу как представитель фонда «Ор-Авнер» (с центром в Москве) и образовательного центра «Мерказ-Леиньяней-Хинух» (центр в Нью-Йорке). В Риге основал школу, детский сад и фирму Iudaika, кафе «ЛеХаим»..
Имеет Американское и Израильское гражданство.

С 2004 по 2017 гг. — раввин Рижской синагоги. В марте 2017 года Мордехай Глазман покинул Рижскую синагогу.

23 Марта, 2017 г. он сделал официальное заявление, в котором рассказал о причинах этого поступка.

4 апреля 2017 года Рижская еврейская религиозная община обвинила раввина Мордехая Глазмана в исчезновении книг
из Рижской синагоги Пейтав-шул.

Имеет 12 детей: 5 мальчиков и 7 девочек, супруга: Ривка Глазман

Примечания

Ссылки 
 Е. Слюсарева По закону Торы 21 апреля 2010 («Вести Сегодня» № 75)

Раввины Латвии
Главные раввины